Баганалы Саяболекулы, Баганалы Саятулеков (1895 год, аул Кокжира, ныне Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области — 1986) — домбрист. Исполнял кюи народных композиторов Восточного Казахстана и Сарыарки. До нашего времени дошли кюи композиторов Таттимбета, Токы, Раздык в исполнении Баганалы Саяболекулы. Участник первого слёта народных талантов в городе Алматы (1937 год).

Литература 
 
 Күй. Қазақ халқының атақты күйшілері кітабы, АЛМАТЫКІТАП 2010ж.
 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, I том
 Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: «Аруна Ltd.» ЖШС, 2005 ISBN 9965-26-095-8

Ссылки 
 Деятели искусства Тарбагатайского района

Композиторы Казахстана
Композиторы СССР
Кюйши